Prieur ist der Familienname folgender Personen:

 Personen der Französischen Revolution
 Claude-Antoine Prieur (1763–1832), Politiker, Offizier, Wissenschaftler, genannt Prieur de la Côte-d'Or
 Pierre Louis Prieur (1756–1827), Politiker, genannt Prieur de la Marne

 Weitere
 Dominique Prieur (* 1949), französische Agentin